Алту-Алентежу:

 Алту-Алентежу — историческая провинция Португалии, центр — город Эвора.
 Алту-Алентежу — экономико-статистический субрегион в центральной Португалии. Входит в состав Алентежу.